Jörg Müller (Kerkrade, 1969. szeptember 3. –) holland születésű német autóversenyző.

Pályafutása 

1994-ben megnyerte a német Formula-3-as, 1996-ban pedig a nemzetközi Formula–3000-es bajnokságot. 1997-ben és 98-ban a Formula–1-es Arrows majd Sauber csapatnál tesztpilóta. 2002-től 2004-ig az Európai túraraautó bajnokság résztvevője volt. 2005-től a Túraautó-világbajnokság futamain indul.

Eredményei

Túraautó-világbajnokság 

Eredmények

Jegyzetek

További információk 

 Jörg Müller hivatalos honlapja 

Német autóversenyzők
1969-ben született személyek
Élő személyek